Рипидистии  — клада позвоночных, включающая лопастепёрых рыб дипноморф (Dipnomorpha) и кладу тетраподоморф (Tetrapodomorpha). Дипноморфы представлены поролепообразными (Porolepiformes) и двоякодышащими (Dipnoi), а тетраподоморфы — как вымершими рыбами, так и наземными позвоночными. Наземные тетраподоморфы, четвероногие (Tetrapoda), дали широчайшую радиацию, освоив практически все наземные биогеоценозы, многократно переходя к роющему, плавающему, планирующему и летающему образу жизни, включая неоднократные возвращения в море.

По результатам анализа Дж. Мюллера и  (2005), дипноморфы и тетраподоморфы разошлись в раннем девоне, 419—408 млн лет назад.

Систематика 
Таксон Rhipidistia ввёл Эдвард Коп в 1887 году для обозначения ряда вымерших рыб, в том числе близких к предкам четвероногих. В 1996 году  и  пересмотрели состав рипидистий так, чтобы таксон соответствовал кроновой группе, объединяющей тотальные группы дипноморф (двоякодышащие и родственники) и тетраподоморф (четвероногие и родственники).

Клутье и Альберг считали, что  (Onychodontida; единственный отряд — Onychodontiformes) являются сестринским таксоном рипидистий. Ссылаясь на работу этих авторов, в 2006 году Джозеф Нельсон ввёл кладу Dipnotetrapodomorpha (дипнотетраподоморфы), в которую включил как рипидистий, так и ониходонтид. В 2016 году Цзин Лю и коллеги пришли к выводу о недопустимости такой классификации: как показал их анализ,  (Onychodontiformes), скорее всего, представляют собой сестринскую ветвь по отношению к актинистиям, с которыми их предлагается объединить в кладу целакантоморф (Coelacanthinimorpha).

Филогенетические положение рипидистий можно отобразить следующей кладограммой:

Примечания

Источники

Комментарии

Литература 
 
 
 
 

Таксоны позвоночных